El término chilena hace referencia, en esta enciclopedia:

Nacionalidad
 a chilena, gentilicio femenino de quien es originario de Chile;
 a la nacionalidad chilena, el vínculo jurídico que liga a una persona y la República de Chile;

Música
 a chilena o cueca, un baile nacional de Chile;
 a chilena, género musical mexicano de la región de la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca;

Deportes
 a una chilena, una jugada del fútbol en la que se golpea la pelota con un salto de espaldas;

Gastronomía
 a una chilena o ensalada chilena, un platillo preparado con tomate y cebolla.